Die Volvo Sylt Open 2001 waren ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. August 2001 in Sylt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 106 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 105 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 107 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Sylt